Paniowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie chmielnickim, w rejonie kamienieckim
 Paniowce – wieś na Ukrainie, w obwodzie tarnopolskim, w rejonie borszczowskim